Denk ich an Deutschland kann bedeuten
 den Anfang des Gedichtes Nachtgedanken von Heinrich Heine aus dem Jahre 1844,
 die Reihe von ARD-Fernsehfilmen Denk ich an Deutschland …,
 die Sendereihe Denk ich an Deutschland (Deutschlandfunk)